Martha Desrumaux (1897-1982), syndicaliste et résistante française ;
 Pierre Desrumaux (1889-1990), peintre français.

Homonymie de patronyme